Scleroconidioma är ett släkte av svampar. Scleroconidioma ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scleroconidioma